Teatro Alhambra puede referirse al:
Teatro Alhambra de Granada, España.
Teatro Alhambra de Madrid, España.
Alhambra Theatre de Londres, Inglaterra.
Teatro Alhambra de La Habana, Cuba.